NGC 4474 (другие обозначения — UGC 7634, MCG 2-32-94, ZWG 70.127, VCC 1242, PGC 41241) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4474
Волосы Вероники (созвездие)